Алекса́ндр Миха́йлович Во́лков:
 Волков, Александр Михайлович (1921—1996) — Герой Советского Союза.
 Волков, Александр Михайлович (1921—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 Волков, Александр Михайлович (род. 1948) — украинский политик.